Orcula Held, 1838 – rodzaj ślimaków z rodziny beczułkowatych
 Orcula Jordan & Evermann,1900 – synonim rodzaju Notropis